Благодарное — название населённых пунктов:

Армения 
 Благодарное — село в Лорийской области.

Казахстан 
 Благодарное — название села Кызылжар городской администрации Актюбе, до 1993 года.
 Благодарное — название села Келдемурат Уржарского района Восточно-Казахстанской области, до 2011 года.

Россия 
 Благодарное — село в Отрадненском районе Краснодарского края.
 Благодарное — село в Ташлинском районе Оренбургской области.
 Благодарное — село в Тюльганском районе Оренбургской области.
 Благодарное — село в Ставропольском крае, с 1971 года — город Благодарный
 Благодарное — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги в городе Благодарный Ставропольского края.

Турция 
 Благодарное — прежнее название села Чакмак района Карс ила Карс.

См. также 
 Благодарный (значения)